Jean Bruchési (1901-1979), historien canadien.
Louis-Joseph-Napoléon-Paul Bruchési, quatrième évêque de Montréal.
Gérard Bruchési (1931-) polictien québécois.